Jätten kan syfta på:

Jätten (film, 1956) – en amerikansk film i regi av George Stevens
Jätten (finländsk film, 2016) – en finländsk film i regi av Aleksi Salmenperä
Jätten (svensk film, 2016) – en svensk film i regi av Johannes Nyholm
Jätten (kex) – en typ av kexkakor
Jätten, Jönköping – ett höghus i Jönköping
Jätten (skulptur) – en skulptur och fontän utförd av Baccio Bandinelli i Carrara

Se även
 Jätte – en storväxt och stark varelse med människogestalt i nordisk mytologi och folktro